Sotkaselkä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sotkaselkä (kulle i Tunturi-Lappi, lat 67,97, long 25,92), Lappland, 
 Sotkaselkä (kulle i Tunturi-Lappi, lat 67,40, long 25,68), Lappland, 
 Sotkaselkä (kulle i Kemi-Torneå), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar